Le prénom Ferry est un diminutif du prénom Frédéric. Il y en a eu plusieurs parmi les ducs de Lorraine et dans la maison de Lorraine :
 des ducs de Lorraine :
 Par convention, il y a une numérotation pour la maison d'Ardennes, et une autre pour la maison d'Alsace, bien que le prénom soiten fait le même. Cette numérotation est parfois continué pour les comtes de Vaudémont.
 Frédéric  (v.942 † 978), comte de Bar et duc de Haute-Lotharingie
 Frédéric II (v.995 † 1026), duc non régnant de Haute-Lotharingie.
 Frédéric III (v. 1115 † 1033), duc de Haute-Lotharingie.
 Ferry I de Bitche (v.1143 † 1206), seigneur de Bitche
 Ferry II († 1213), duc de Lorraine
 Ferry III (1240 † 1303), duc de Lorraine
 Ferry IV le lutteur (1282 † 1328), duc de Lorraine
 des comtes de Vaudémont :
 Ferry  (1368 † 1415), comte de Vaudémont, parfois numéroté Ferry V
 Ferry II (1428 † 1470), comte de Vaudémont, parfois numéroté Ferry VI
 des ecclésiastiques :
 Frédéric, issu des ducs de Lotharingie de la famille d'Ardennes, élu pape sous le nom d'Étienne IX.
 Frédéric de Lorraine (mort en 1299), évêque d'Orléans

Duc de Lorraine
Maison de Lorraine